Альма — річка в Криму .
 Міст Альма - 150-метровий арковий міст через Сену в Парижі
 390 Альма (390 Alma) — астероїд головного поясу 
 Альма (Квебек) — місто у провінції Квебек (Канада ) у регіоні Сагне-Ляк-Сен-Жан . 
 Альма-матер (alma mater — мати-годувальниця) — старовинна студентська назва університету. 
 Альма — французька співачка, справжнє ім'я Александра Маке.
 Альма Ніссен (Nissen, Alma; 1897 , Данія — 1991 ) — діячка громадського руху за альтернативну медицину